Marathon van Honolulu is een hardloopwedstrijd over 42,195 km (marathon), die jaarlijks in Honolulu wordt gehouden. De Nederlandse atlete Carla Beurskens won deze wedstrijd achtmaal.

De wedstrijd werd voor het eerst in 1973 gelopen. In de periode 1973-1978 verdubbelde het aantal deelnemers elk jaar. Ook groeide in de loop der tijd bij deze wedstrijd het prijzengeld.

In 1995 was deze marathon met 34.434 inschrijvingen de grootste ter wereld. Met gemiddeld 25.000 lopers die elk jaar de finish halen, behoort deze marathon tot de grootste ter wereld.

In tegenstelling tot andere marathons is deze marathon opengesteld voor iedereen die de inschrijfprijs kan betalen. Voor deze wedstrijd geldt dus geen minimaal gelopen tijd, aantal deelnemers, tijdslimiet om de wedstrijd te voltooien.

Parcoursrecord 
 Mannen: 2:07.59 Titus Ekiru  (2019)
 Vrouwen: 2:22.15 Brigid Kosgei  (2017)

Uitslagen